Via Mala (weg), een weg in Zwitserland
 Via Mala (roman), een roman van de Zwitserse schrijver John Knittel
 Via Mala (film uit 1948), een Duitse verfilming van de roman uit 1948
 Via Mala (film uit 1961), een Duitse verfilming van de roman uit 1961
 Via Mala (televisieserie), een Duitse televisieserie uit 1985